Абу-Кабир:

 Абу-Кабир — город в Египте.
  — район в Тель-Авиве.
  — тюрьма, расположенная в этом районе.
  — институт судебной медицины, расположенный там же.